Aikman ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Aikman (* 1943), kanadischer Astrophysiker und Astronom
 David Aikman (* 1944), englischer Bestsellerautor
 Michael Aikman (1933–2005), australischer Ruderer
 Michael Aikman (Politiker) (1797–1881), kanadischer Geschäftsmann und politische Figur im Upper Canada
 Thomas Robertson-Aikman (1860–1948), britischer Oberstleutnant und Curler
 Troy Aikman (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Aikman (1682–1731), britischer Maler
 William Aikman (Schriftsteller) (1824–1909), US-amerikanischer Schriftsteller und Pastor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aikman (Idaho), im Gem County – nicht mehr existent
 Aikman (Kansas), im Butler County

Sonstiges:
 Aikman Creek, Fließgewässer im Daviess County, Indiana